Кундара () — город на северо-западе Гвинеи, в провинции Боке.

География 
Расположен недалеко от границы с Сенегалом, на высоте 75 м над уровнем моря.

Климат

Экономика 
Основу экономики составляет переработка хлопка и сельское хозяйство (выращивание маиса, сорго, фруктов и хлопка). Обслуживается аэропортом Самбаило.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 17 189 человек. Основные этнические группы — фульбе, бассари и другие; наиболее распространённый язык общения — фула.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи